Bave bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich
 Bave (Alagnon) Nebenfluss des Alagnon
 Bave (Dordogne), Nebenfluss der Dordogne
 Bave (Risle), Nebenfluss der Risle

Siehe auch:
 Bawe